NFPA 704 — стандарт, поддерживаемый американской организацией NFPA. Он определяет т. н. «fire diamond», используемый персоналом аварийных служб для быстрого определения рисков, связанных с рядом опасных материалов. Это помогает определить, какое специальное оборудование, процедуры и меры предосторожности следует использовать при первой помощи и чрезвычайных ситуациях.

Система обозначений 

Четыре поля, обычно обозначенные цветом, из которых синее обозначает опасность для здоровья, красное — огнеопасность, желтое — химическую стабильность и белое выделено для специальных кодов отдельных опасностей. Первые три категории оцениваются по шкале от 0 (нет опасности, стабильное вещество) до 4 (серьёзный риск вплоть до летального исхода).

Белое — Специальное 

Белое поле «специальных обозначений» может содержать некоторые символы. Следующие символы определены стандартом NFPA 704:

 W: реагирует с водой необычным или опасным образом (например, цезий, натрий, рубидий)
 OX или OXY: окислитель (например, перхлорат калия, нитрат аммония)
 SA: просто удушающий (не поддерживающий дыхание, но и не токсичный) газ (включая азот, гелий, неон, аргон, криптон, ксенон)

Нестандартные символы 
Примечание: Эти символы не являются частью стандарта NFPA 704, но иногда используются на неофициальной основе. Использование неофициальных символов может требоваться, быть разрешено или запрещено полномочными органами (например, пожарными).

 COR (): Едкое; сильная кислота или основание (например, серная кислота, гидроксид калия)
 ACID ( — кислота) и ALK ( — щёлочь) для большей конкретики.
 ☣ / BIO: Биологическая опасность (например, вирус натуральной оспы)
 ☠ / POI/TOX: (): Ядовито (например, пчелиный яд, тетраэтилсвинец, хлорид бария, сульфат таллия, цианид калия, ацетат кадмия, никотин),
  (Трилистник радиации) или RA/RAD: Радиоактивно (например, плутоний, уран, гидрид полония, диуранат калия)
 CRY или CRYO (): Низкая температура (например, жидкий азот)

См. также 
 Символы опасности
 Класс опасности
 Шаблон:NFPA 704

Ссылки 
 1910.1200 Hazard communication
 University of Oregon Chem Labs — NFPA Hazard Identification System
 List of NFPA Ratings for many chemicals
 About NFPA 704: Standard for the Identification of Hazards of Materials for Emergency Response
 NFPA 704 Diamond Rating Explanation Guide

Техника безопасности